Naselja u Srbiji:
 Beli Kamen (Lučani, Srbija), naselje u sastavu općine Lučani
 Beli Kamen (Prokuplje, Srbija), naselje u sastavu općine Prokuplje